VTAB kan åsyfta:
Vaxholms Trafikaktiebolag
V-TAB, svensk tryckerikoncern